havezate De Kelder, een kasteel bij Doetinchem
 een poppodium in Amersfoort, nu genaamd Fluor